

Codici 
 AYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anthony Lagoon (Australia)

Località
 Ayl – comune tedesco